Kuleje – wieś w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Kuleje – osada leśna w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Kuleje – gromada